Pentax K — тип байонетного крепления фотографического объектива.
 Pentax K — однообъективный зеркальный фотоаппарат фирмы Asahi Optical, выпускавшийся в 1958 году.